A temporada da Sociedade Esportiva Palmeiras de 2021 foi a 107ª na história do clube. O Alviverde participou da Copa Libertadores da América, onde sagrou-se campeão, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série A.

O treinador que comandou o time na temporada foi Abel Ferreira, que completou um ano no cargo em outubro.

Assim como a temporada anterior, as partidas não tiveram público pagante devido à pandemia de COVID-19 no Brasil. Entretanto, graças à vacinação em massa da população, em 28 de setembro, o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro decidiu pela autorização o retorno do público aos estádios a partir do mês de outubro.

Visão geral da temporada

Eventos anteriores 
Após uma temporada vitoriosa, e, ao mesmo tempo, extenuante, onde disputou quase 80 partidas, o Palmeiras buscou um tempo de descanso antes de ingressar na temporada 2021, pedindo à FPF que adiasse o primeiro jogo da temporada, contra o . Isso também se devia ao fato de que o time ainda disputava a final da Copa do Brasil de 2020 quando a nova temporada começou. Entretanto, seu pedido foi negado. O técnico Abel Ferreira, que vinha reclamando do calendário do futebol brasileiro, afirmou que usaria reservas e jogadores da base para a disputa do Campeonato Paulista como forma de descansar os jogadores titulares.

Março: Campeonato Paulista e paralisações

Elenco 
Em 23 de março, o Palmeiras anunciou a contratação por empréstimo do volante Danilo Barbosa, que veio do , da França.

Campeonato Paulista 
O Palmeiras estreou na temporada empatando com o  em Itaquera, pelo Campeonato Paulista. Seguiram-se duas vitórias no Allianz Parque: uma contra o , em partida atrasada da primeira rodada, e uma contra a .

Em 11 de março, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que, devido ao avanço da pandemia de COVID-19 no estado, a competição regional estaria suspensa até o dia 30 do mês. A FPF fez um pedido ao Ministério Público para que as partidas do torneio fossem remanejadas a outros estados, mas o pedido foi negado. Dias depois, foi definido que o jogo contra o  ocorreria em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde os dois times empataram. Em 26 de março, o Governo aumentou a paralisação até o dia 11 de abril.

Abril: fracasso nas copas

Recopa Sul-Americana 
Na partida de ida da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras venceu o  na Argentina por 2 a 1. Na partida de volta, o Palmeiras foi derrotado nos pênaltis após perder no tempo normal pelo mesmo placar.

Supercopa do Brasil 
Na partida única da disputa da Supercopa do Brasil, em Brasília, o Palmeiras foi derrotado nos pênaltis para o .

Campeonato Paulista 
Pela primeira partida do Campeonato Paulista no mês, o Palmeiras foi derrotado pelo  em casa. O resultado marcou a queda de um tabu de 12 anos que o Alviverde tinha de invencibilidade sobre o Tricolor pelo torneio regional. Seguiram-se um empate contra o , em Ribeirão Preto, uma vitória contra o  em Campinas, e duas derrotas seguidas em casa: uma para o , e outra para a .

Libertadores 
Na estreia da Libertadores da América, o Palmeiras venceu o Universitario, no Peru. Seguiu-se uma vitória por goleada em casa contra o , partida onde o Palmeiras fez o gol de número 12.000 de sua história.

Maio: vice-campeonato paulista e classificação na Libertadores

Elenco 
Em 16 de maio, o Palmeiras anunciou no seu perfil do Twitter que o atacante Dudu, que estava emprestado ao clube catariano Al-Duhail, estava de volta ao Alviverde, já que os árabes não exerceram seu direito de compra. Entretanto, Dudu se reapresentou ao Palmeiras apenas no começo de julho, quando acabou seu contrato de empréstimo com o Al-Duhail.

Campeonato Paulista 
O Palmeiras começou o mês vencendo o  fora de casa pela 10ª rodada do Paulista. Seguiram-se duas vitórias: uma contra o  em casa, a primeira em clássicos na temporada, e uma em Campinas, contra a , que combinada com uma derrota do concorrente do grupo , garantiu a classificação do Alviverde para as quartas-de-final do torneio, onde pegaria o . O Alviverde venceu o time de Bragança fora de casa, e se classificou para as semifinais, onde pegaria o arquirrival .

Na partida única em Itaquera, o Palmeiras venceu o Alvinegro e se classificou para as finais do torneio pelo segundo ano consecutivo; o Alviverde encararia o , final que não ocorria desde a edição de 1992.

Na primeira partida da final, Palmeiras e São Paulo empataram no Allianz Parque por 0 a 0. Na partida de volta, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0, e ficou com o vice-campeonato.

Libertadores 
Jogando contra o  fora de casa, o Palmeiras conseguiu manter o 100% de aproveitamento nos três primeiros jogos da Libertadores. Na partida seguinte, ao obter uma vitória contra o , no Equador, o Alviverde garantiu a classificação para as oitavas-de-final do torneio. Com o triunfo, chegou a 12 jogos seguidos de invencibilidade como visitante, igualando o recorde do , que conseguiu o mesmo feito entre 2018 e 2019. Entretanto, o Palmeiras perdeu a invencibilidade na competição na partida em casa contra o . Finalizou sua participação como primeiro colocado na fase de grupos ao golear o Universitario em casa.

Campeonato Brasileiro 
O Palmeiras estreou pelo Campeonato Brasileiro sendo derrotado pela contagem mínima contra o , no Maracanã.

Junho: eliminação na copa do Brasil e vitórias no Brasileiro

Elenco 
Em 5 de junho, o Palmeiras anunciou que o atacante Deyverson, que estava emprestado ao , seria reintegrado ao clube. No fim do mês, no dia 26, o clube anunciou a renovação dos contratos de Willian, Zé Rafael, Raphael Veiga e Rony.

Copa do Brasil 
O Palmeiras iniciou o mês vencendo o  pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na partida de volta, no Allianz, o clube alagoano conseguiu reverter a vantagem e eliminar o clube paulista nos pênaltis.

Campeonato Brasileiro 
Vencendo a  em casa pela segunda rodada, o Alviverde conseguiu seus primeiros três pontos no torneio. Seguiram-se um empate contra o , e duas vitórias: uma contra o , e outra contra o , todas em casa, uma vitória contra o , em Caxias do Sul, uma derrota para o , em Bragança Paulista, e uma vitória contra o , no Beira-Rio.

Julho: reforços, liderança no Brasileirão e classificação na Libertadores

Elenco 
Em 9 de julho, o Palmeiras anunciou a contratação do volante Matheus Fernandes, que teve passagem pelo clube entre 2019 e 2020. No fim do mês, no dia 23, o lateral-esquerdo Jorge, ex-, foi contratado. No dia 31, o lateral-esquerdo uruguaio Joaquín Piquerez foi anunciado como novo reforço, vindo do . Todos os jogadores assinaram contrato até dezembro de 2025.

Campeonato Brasileiro 
Na primeira partida do mês, o Palmeiras venceu o  fora de casa. Seguiram-se vitórias contra o  (onde assumiu a liderança do campeonato) o , e o , todas em casa; uma vitória contra o , em Goiânia, e um empate contra o , no Morumbi.

Libertadores 
Pela partida de ida das oitavas-de-final, o Palmeiras abriu vantagem ao vencer o chileno  fora de casa pela contagem mínima. A vitória representou um fato inédito: o Palmeiras chegou a 13 jogos de invencibilidade como visitante, a maior sequência na história do torneio. Uma semana depois, na partida de volta, o Palmeiras repetiu o placar e se classificou para as quartas-de-final do torneio, onde pegaria o .

Agosto: classificação na Libertadores, e caça ao líder no Brasileiro

Elenco 
No dia 5, o atacante Miguel Borja, que havia acabado de retornar de empréstimo do , foi novamente emprestado, desta vez para o , até o final de 2022. Dois dias depois, o , dos Estados Unidos, anunciou a contratação por empréstimo do lateral Lucas Esteves. No dia 9, após longa negociação, o também lateral-esquerdo Matías Viña foi vendido para a . No dia 25, o meia Lucas Lima foi emprestado ao .

Campeonato Brasileiro 
Na primeira partida do mês, o Palmeiras foi derrotado pelo  em casa. O resultado pôs um fim numa sequência de dez jogos sem derrota do Alviverde na temporada. Na partida seguinte, em duelo de líderes contra o , em Belo Horizonte, o time da casa levou a melhor e abriu cinco pontos de vantagem na liderança para o Palmeiras. Seguiu-se uma derrota contra o , em casa, o quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Recuperou-se ao vencer o  em casa, e finalizando o mês com 35 pontos.

Libertadores 
No dia 10, o Palmeiras empatou com o  no Morumbi, pela partida de ida das quartas-de-final. Uma semana depois, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 3–0 e se classificou para as semifinais, onde pegaria o , sendo o primeiro duelo entre as duas equipes na história do torneio.

Setembro: tropeços no Brasileiro e finalista da Libertadores

Campeonato Brasileiro 
Devido data FIFA, a primeira partida do mês do Palmeiras foi apenas no dia 12, quando perdeu em casa para o  na primeira partida do returno do Brasileiro. Seguiu-se uma vitória contra a , fora de casa. Uma semana depois, sofreu uma derrota no Derby Paulista, em Itaquera.

Libertadores 
Na partida de ida da semifinal da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram sem gols em São Paulo. Uma semana depois, em Belo Horizonte, os times empataram por 1–1. Pelo critério do gol fora de casa, o Palmeiras conseguiu a classificação e foi para a segunda final consecutiva de Libertadores, a sexta da sua história. O Alviverde enfrentaria o , após este vencer o  na semifinal da outra chave.

Outubro: oscilação no Brasileiro

Campeonato Brasileiro 
Em casa, o Palmeiras empatou com o  na primeira rodada do mês. Tal resultado manteve o Palmeiras na vice-liderança, entretanto, a dez pontos do líder. Na rodada seguinte, diante do , em Belo Horizonte, um novo revés que fez o clube cair para a terceira posição no campeonato. Seguiu-se uma nova derrota, desta vez contra o  no Allianz Parque, em jogo que recebeu a torcida de volta pela primeira vez no estádio na temporada. A má fase no torneio nacional continuou após empate com o , na Fonte Nova, em Salvador. O Alviverde chegou à quinta rodada seguida sem vitória, e caiu para o quarto lugar. A primeira vitória no mês veio na partida seguinte, contra o , quando venceu pela contagem mínima, no Allianz. Seguiram-se duas vitórias: uma contra o , fora de casa, em rodada atrasada do campeonato, onde o Alviverde recuperou a terceira posição; e uma em casa, contra o , reassumindo a vice-liderança do campeonato. Fechou o mês com outra vitória, desta vez frente ao , em Porto Alegre.

Novembro: campeões da América

Campeonato Brasileiro 
O Alviverde manteve a boa fase no torneio nacional, atingindo a quinta vitória seguida ao derrotar o Santos na Vila Belmiro. Seguiu-se mais uma vitória, dessa vez em casa, contra o . Entretanto, a sequência de vitórias foi interrompida após derrota para o , no Maracanã, onde o Palmeiras caiu para terceiro lugar na tabela. Nas rodadas seguintes, o Palmeiras perdeu para o  em casa, no último clássico do ano, e para o , fora de casa. Na última partida antes da final da Libertadores, o Alviverde empatou com o , em casa. Fechou o mês vencendo o  fora de casa, com o time sub-20.

Libertadores 

Na final em partida única em Montevidéu, no Uruguai, o Palmeiras venceu o  na prorrogação e conquistou a Libertadores da América pela terceira vez em sua história. Foi a primeira vez desde a edição de 2001 que um clube conseguiu ser bicampeão do torneio consecutivamente.

Dezembro: Brasileiro usando o sub-20

Elenco 
No dia 4 de dezembro, o Palmeiras anunciou que não renovaria os contratos do volante Felipe Melo e do goleiro Jailson; os contratos de ambos os jogadores terminaria em dezembro de 2021.

Campeonato Brasileiro 
Novamente jogando com o time sub-20, o Palmeiras empatou com o  em Curitiba. Fechou a temporada ao vencer o , na Arena Barueri, e terminando o campeonato em terceiro lugar.

Clube

Elenco Principal 

 Última atualização feita em 9 de dezembro de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (jogador da base)

Em asterisco (*), o número em relação à numeração na Copa Libertadores de 2021.

Jogadores da base com aparições no time principal 

Referência:

Comissão Técnica

Transferências 
 Legenda

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos/multa rescisória
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que saíram após o fim do contrato
 : Jogadores dispensados antes do fim do contrato

 : Jogadores emprestados ao Palmeiras
 : Jogadores emprestados pelo Palmeiras
 : Jogadores que retornam de empréstimo
 : Jogadores promovidos do sub-20
|}

Empréstimos

Jogadores emprestados ao Palmeiras

Jogadores emprestados pelo Palmeiras 

Referência:

Uniformes 

Fornecedor: Puma / Patrocinadores: Crefisa e Faculdade das Américas (FAM)

Com um contrato de três temporadas assinado com o Palmeiras, a alemã Puma entrou na sua terceira temporada vestindo o clube palestrino. Os uniformes principais para a temporada 2021/22 foram lançados no dia 2 de março. Em junho de 2021, Palmeiras e Puma anunciaram a renovação do contrato até o final de 2024.

Uniformes dos jogadores

Uniformes dos goleiros

Competições 
 Todos os horários dos jogos estão no horário de Brasília (UTC−3).

Resumo das participações

Campeonato Paulista

Primeira Fase 
 Grupo C

Desempenho por rodada

Partidas

Fase Final

Copa Libertadores da América 

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras se classificou automaticamente para a fase de grupos.

Fase de Grupos 
 Grupo A

Desempenho por rodada

Jogos

Fase Final

Campeonato Brasileiro

Tabela

Desempenho por rodada

Jogos

Supercopa do Brasil

Copa do Brasil 

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras iniciou o torneio a partir da terceira fase da competição.

Recopa Sul-Americana

Estatísticas
 Última atualização feita em 13 de dezembro de 2021.

Time

Estatísticas gerais

Aproveitamento

Desempenho dos Treinadores

Origem dos gols

Tempo dos gols

Pênaltis a favor

Aproveitamento dos pênaltis a favor

Pênaltis contra

Disputas de pênaltis na temporada

Jogadores 
Riscados os jogadores que foram transferidos antes do fim da temporada.

Estatísticas gerais

Artilheiros

Dobletes

Hat-tricks

Assistências

Estatísticas dos goleiros

Cartões

Jogos realizados

Tempo em campo

Adversários

Clássicos

Paulistas

Alagoanos

Baianos

Cariocas

Catarinenses

Cearenses

Gaúchos

Goianos

Mato-grossensses

Mineiros

Paranaenses

Pernambucanos

América

Estádios

Ligações externas 
 Site oficial 

 

Palmeiras
2021
Futebol de 2021 em São Paulo‎